Goran Vlaović (Nova Gradiška, 7 de agosto de 1972) é um ex-futebolista profissional croata, atacante, retirado.

Carreira 
Vlaovic integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 1996.

Títulos 
Seleção Croata
 Copa do Mundo de 1998: 3º Lugar

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996